Als Bildwandler bezeichnet man

allgemein einen Apparat, der eine Bildwandlung durchführt, also beispielsweise bildgebende Verfahren, aber auch die Analog-Digital-Wandlung in der Digitalfotografie oder ggf. auch die Digital-Analog-Wandlung bei der Ausbelichtung
ein Röntgengerät, das es mit Unterstützung von Rechnertechnik ermöglicht, in Echtzeit – also während eines operativen Eingriffes – Röntgenbefunde auf einem Bildschirm zu beurteilen
eine Bildwandlerröhre, die ein infrarotes Bild direkt in ein sichtbares Bild auf einem Leuchtschirm umwandelt (z. B. in Nachtsichtgeräten)